«Spasenie» — белорусская группа христианского и поп-рока из Бреста, которая была образована в 1989 году.

История 
Группа была создана в августе 1989 года, когда вокруг гитариста, скрипача, саксофониста (молодые музыканты давали импровизированный концерт в центральном парке города Бреста) стихийно собралось около 150 человек. Парни просто играли музыку и вдруг, завершив одну из песен, услышали позади себя аплодисменты. Впечатлённые этим участники поняли, что нужно собираться в группу.

В топ же году парни начали репетировать, писать первые песни и уже через несколько месяцев их пригласили на гастроли по Якутии.

В 2006 году группа к своему семнадцатилетнюю дала крупный концерт с оркестром во Дворце Республики, запись которого была издана на DVD-диске «17 Live».

Особенностью коллектива является то, что музыку пишет не один человек, а все.

Группа очень часто ездила на гастроли за границу: музыканты с выступлениями посетили страны Балтии, Украину, Румынию, Польшу, Германию, Канаду, Россию, США, Великобританию, Южную Корею, ЮАР и другие регионы.

Своё тридцатилетие группа отпраздновала большим концертом с оркестром 3 августа 2019 года на  в Бресте.

Название группы 
Название «Spasenie» () пришло в голову участникам тогда ещё безымянной группы в начале 90-х годов XX века, когда парни ехали в поезде в тур по Якутии, и свидетельствует, что музыка для них и есть спасение. «Бог дал каждому дар, талант и призвание. И для человека есть настоящее спасение найти все это», — обстоятельно рассказывал про выбор названия Ольге Самусик из «Музыкальной газеты» фронтмен Игорь Муха в 2005 году.

Языковой вопрос 
Первые 15 лет своего существования группа была исключительно русскоязычной, но с выходом альбома «Crossing the Jordan» английского языка в её творчестве стало значительно больше. Вокалист Игорь Муха так отвечал на вопрос о языках от Ольги Самусик из «Музыкальной газеты»: «Мы ведь живем в Бресте. Это фактически граница. Ей присуще смешение языков. Очень много слов из украинского, польского… Не было никогда ни чистого белорусского, ни русского. Поэтому мы раньше пели не на родном языке, а по-русски. Хотя я признаю бесспорную мелодичность белорусского. Английский же тоже очень музыкально гибкий. Если сравнивать его с русским, то на последнем петь сложнее из-за всех этих буквосочетаний „бр“, „стр“ и т. д. Поэтому нам перейти было совсем не сложно».

Социальная активность 
Группа проводит для групп фестиваль-конкурс рок-музыки «X-Star» (с 2005 года), а также организует ежегодный большой молодёжный концерт в Бресте под названием «Город света» (с 2009 года). Также участники выступают против абортов.

В 2019 году группа вместе с Национальной академией наук Беларуси подготовила и запустила экскурсионный маршрут «Брест — город Библии».

Дискография

Альбомы 
 Хабаровский край (1992)
 Возвращение домой (мюзикл) (1992)
 Старые песни (1992)
 Мой Бог скала (1993)
 Только Ты (1995)
 Человек без зубила (1997)
 Бьют часы (1998)
 Exit (1999)
 Летит безжалостное время (2000)
 … а Солнце за кормой (2001)
 Еврейский альбом (2001)
 Без слов о том же (с участием Игоря Рудого) (2003)
 Кардиограмма (2003)
 Crossing the Jordan (с участием Тима Спренси и Бекки Шарп) (2004)
 Acoustic (2007)
 Spasenie (2009)
 Reboot (с участием Брайана Мантри) (2011)
 Вечные слова (2012)

Компиляции 
 10 лет, The Best (1999)

Концертные DVD 
 17 Live (2007)

Участие в сборниках 
 Серебряный граммофон (2006) (ОНТ), трек «Плачет небо».
  (2006) (), трек «The Word Was Spoken».
 Золотая 20: зима 2007 (2006) (West Records), трек «Плачет небо».

Клипы 
 Никто кроме Тебя
 Расстояние (2003)
 На метр от земли (2004)
 Плачет небо / The Word Was Spoken (2005)
 Осень
 Странные сны

Награды и номинации 
2006 год — премия Альфа Радио «Золотое ухо».

2009 год — номинация в конкурсе «Just Pain Folks Music Awards» за песню «… а Солнце за кормой».

2009 год — номинация «За вклад в развитие музыки» на Ежегодной Премии Евангельской Музыкальной Ассоциации.

2010 год — фестиваль «Радио Брест» «Знай Наших — 3»: лучшая группа, лучший фронтмен (Игорь Муха).

2019 год — Почётная грамота Брестского городского Совета депутатов.

Участники 

 Игорь Муха — вокал, саксофон, акустическая гитара (1989—)
 Павел Шельпук — вокал, скрипка, гитара, бас-гитара (1989—)
 Пётр Семенюк — клавишные, вокал (1989—)
 Майк Чоби — бас-гитара
 Дмитрий Голодко — соло-гитара

Автор текстов 
 Александр Борисюк – гитара (1989—)
Техник звука
 Андрей Ковальчук
Бывшие участники и гастрольные музыканты
Татьяна Шельпук (вокал, клавишные), Вадим Семенюк (ударные), Виталий Калежинский (ударные), Ежи Хайчук (ударные), Александр Манецкий (ударные), Дейв Гир (ударные), Леонид Борисевич (соло-гитара), Василий Машлякевич (бас-гитара), Станислав Янчин (бас-гитара), Дмитрий Броновицкий, Андрей Клещов, Денни Плэтт, Брайан Мантри и др..

Литература

Примечания

Полезные ссылки 
 Официальный сайт

Христианские музыкальные группы
Рок-группы Белоруссии
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Христианские рок-группы
Страницы с непроверенными переводами
Spasenie